Kalme est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1939-2002), mathématicien et joueur d'échecs letton-américain

Toponyme

Kalme, village du comté de Jõgeva
Kalme, village du comté de Harju
Kalme, village du comté de Tartu
, village du comté de Valga

Voir aussi

Homonymie de toponyme